

Cinema 
The Citizen – film del 1999 diretto da Jay Anania
The Citizen – film del 2012 diretto da Sam Kadi

Editoria 
The Citizen – quotidiano sudafricano
The Citizen – quotidiano statunitense pubblicato ad Auburn
The Citizen – quotidiano statunitense pubblicato a Laconia
The Citizen – quotidiano sudanese

Pagine correlate 
Citizen